Westland puede referirse a:

Empresas 
 AgustaWestland, empresa aeronáutica británica resultado de la fusión de Agusta y Westland Aircraft.
 Westland Aircraft, empresa aeronáutica británica que se fusionó luego con Agusta para formar AgustaWestland.

Lugares 
 Parque nacional Westland, ubicado en la Isla Sur de Nueva Zelanda.
 Westland (Míchigan), ciudad en el condado de Wayne, estado estadounidense de Míchigan.
 Westland (Pensilvania), lugar designado por el censo en el condado de Washington, estado estadounidense de Pensilvania.
 Westland (municipio de los Países Bajos), municipio de la provincia Holanda Meridional, Países Bajos
 Westland (región de los Países Bajos), región de la provincia de Holanda Meridional, Países Bajos